Влади́мир Вале́рьевич Радке́вич (31 марта 1976, Фергана, Узбекская ССР) — узбекистанский футболист, защитник, тренер. Выступал за сборную Узбекистана по футболу.

Карьера

Клубная 
Воспитанник ферганского клуба «Нефтчи». Первый тренер — Р. Я. Сагов. начинал карьеру в 1994 году в клубе «Семетей» Кызыл-Кия из Киргизии. Серебряный (1994) и бронзовый (1995) призёр чемпионата Киргизии. В 1996 году перешёл в узбекский клуб «Нефтчи» Фергана, за который выступал до 2001 года. Чемпион Узбекистана (2001), серебряный призёр (1996, 1997, 1998, 1999, 2000), обладатель (1996) и финалист (1997, 1998, 2001) Кубка страны. С 2002 по 2008 годы выступал за российские клубы: в Премьер-лиге за волгоградский «Ротор», в Первом дивизионе за екатеринбургский «Урал» и хабаровскую «СКА-Энергию». В 2009 году вернулся на родину, выступал за «Нефтчи». В 2011 году переехал в российский город Пенза, где начал тренерскую карьеру в Центре детского и юношеского футбола «Зенит», был заявлен за ФК «ГрАЗ» (Грабово) в чемпионате Пензенской области. В сезоне 2017 года был заявлен за «Дорожник» (Каменка). С 2018 года — на тренерских должностях в «Зените».

В сборной 
Выступал за юношескую сборную Киргизии. С 2005 по 2006 годы провёл пять встреч в составе национальной сборной Узбекистана.

Достижения 
 «Семетей»
 Серебряный призёр Чемпионата Киргизии: 1994
 Бронзовый призёр Чемпионата Киргизии: 1995

 «Нефтчи»
 Чемпион Узбекистана: 2001
 Серебряный призёр Чемпионата Узбекистана: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
 Обладатель Кубка Узбекистана: 1996
 Финалист Кубка Узбекистана: 1997, 1998, 2001

 «Урал»
 Бронзовый призёр Первого дивизиона ПФЛ: 2006
 Полуфиналист Кубка России: 2007/08

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте болельщиков ФК «СКА-Энергия»

Футболисты Киргизии
Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Шахтёр» Кызыл-Кия
Игроки ФК «Нефтчи» Фергана
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Футбольные тренеры Узбекистана
Тренеры ФК «Зенит» Пенза